Brugneto ima više značenja:
 Brugneto, Pavia
 Brugneto, Piacenza
 Brugneto, Reggio Emilia